Köprübaşı (türkisch: „Brückenkopf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Köprübaşı (Kızıltepe), Dorf in der Provinz Mardin
 Köprübaşı (Manisa), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Manisa
 Köprübaşı (Sarayköy), Dorf in der Provinz Denizli
 Köprübaşı (Trabzon), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Trabzon